Озёрки — деревня в Поддорском сельском поселении Поддорского муцниципального района Новгородской области. Население (2010) — 0 человек.

Во время ВОВ населенные пункты в данной местности сильно пострадали от боевых действий. К северо-востоку от деревни Озерки находится урочище Самбатово и Центральное Воинское Захоронение «Самбатово», где покоится около 9000 бойцов и командиров РККА/Советской Армии погибших в период 1942—1944 гг.

Населённые пункты Поддорского района